Koen van Wageningen is een personage uit de televisie-jeugdserie SpangaS. Van 10 oktober 2008 t/m 13 maart 2009 speelde Derk Stenvers deze rol, waarna hij werd overgenomen door Jeffrey Hamilton, die op 12 februari 2010 voor het laatst in de serie te zien was.

Koen van Wageningen was een jongen uit de onderbouw. Er is weinig bekend over zijn thuissituatie. Koen houdt van basketballen en is een van de beste vrienden van Tobias, met wie hij regelmatig een balletje gooit op het schoolplein. Koen is homoseksueel en heeft een oogje op Flip. Tijdens de conciërgeverkiezing van het jaar vertelt hij Flip dat hij verliefd op hem is. Een dag later maakten ze het officieel. Als Tobias hier van hoort wordt hij woest. Niet omdat Flip en Koen homo zijn, maar omdat Flip met z'n poten van zijn vrienden af moet blijven, zo zegt hij. Dit maakt het voor Flip en Koen moeilijk. Koen wil absoluut niet dat iemand weet dat ze een setje zijn, omdat hij nog in de kast zit. Uiteindelijk wordt ook Koen Tobias zat en wil hij het niet langer verstoppen. Ze komen er openlijk voor uit dat ze samen zijn. Het duurt even voordat het bij Tobias geland is, maar uiteindelijk legt hij zich er bij neer en vindt hij het prima.
Het gaat lange tijd uitstekend tussen Flip en Koen, maar na verloop van tijd wordt het iets minder. Vooral Koen twijfelt. Daarnaast ontmoet hij Olaf, een andere homoseksuele jongen uit de onderbouw met wie hij veel optrekt. Het lijkt er even op dat Koen en Olaf een setje gaan worden, maar dat gebeurt uiteindelijk niet. Koen vertelt aan Flip hoe hij zich voelt. Met Olaf wil hij niets, geeft hij aan, maar hij weet ook niet of en wat hij nog met Flip wil. Hij heeft tijd nodig. Flip vindt het lastig, maar begrijpt het. Dan gebeurt er iets heel bizars. Koen heeft sjans met een meisje, Laila. Ze gaan samen de stad in en de volgende dag vertelt Koen aan Flip dat ze gezoend hebben. Flip snapt er niets meer van en is wel even klaar met Koen. Niet veel later maakt Koen het plots uit met Laila. Wanneer Flip verhaal komt halen, vertelt hij dat heel zijn familie verwachtte dat hij met een meisje thuis zou komen. Ze wisten nog niets van zijn geaardheid, maar vermoedden al wel wat. Na Laila weet Koen zeker dat hij niet op meisjes valt, maar gek is op Flip. Het gaat weer dik aan tussen de twee.

Wanneer Fay en Samson de trant zetten om voor een weekje uit elkaar te gaan, doen Flip en Koen eerst niet mee. Toch voelt Flip er wel wat voor en Koen stemt in. Na een week komen ze samen tot de conclusie dat het zo goed is geweest. Dat voor beiden de liefde eraf is en ze niet samen verder willen. Hierna verdwijnt Koen uit beeld. Hij was voor het laatst te zien bij de herdenkingsdienst voor Tessel, op 12 februari 2010.

Wageningen van, Koen